Динь-ле-Бен:

 Динь-ле-Бен — один из старейших во Франции бальнеологических курортов. Расположен в Провансе.
 Динь-ле-Бен — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.